Kabinett Pohamba steht für folgende Regierungen Namibias:

 Kabinett Pohamba I (2005 bis 2010)
 Kabinett Pohamba II (2010 bis 2015)